Stevens County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stevens County (Kansas)
Stevens County (Minnesota)
Stevens County (Washington)